Malu (gemeente), een gemeente in Roemenië 
Malu (metrostation), een metrostation in Shanghai, China
Malú (zangeres), een Spaanse zangeres 
Malu (lied), een lied van Jebroer in samenwerking met Gers Pardoel uit 2018